Holma ist:

 Johanna Holma, ehemalige schwedische Biathletin
 Holma (Ort) (ukrainisch Гольма), ein Dorf in der Südukraine
 Holma (Gattung), eine Gattungsart der Zwergspinnen